Ниже представлен список стран по импорту нефти, основанный на Всемирной книге фактов ЦРУ и других источниках. Многие из этих стран также являются и импортёрами нефти. В некоторых странах экспорт нефти превышает импорт.

См. также 
Список стран по экспорту нефти
Список стран по импорту

Примечания 

Сравнительные списки стран